Władysław Nowakowski ps. „Trzeci” (ur. 1887) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Nowakowski (1888–1915) – wachmistrz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Władysław Nowakowski (ur. 1892) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Bogumił Nowakowski ps. „Żubr” (ur. 1892) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Nowakowski (ur. 1896) – robotnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Nowakowski (1898–1964) – major Wojska Polskiego, dowódca Zgrupowania AK Żubr, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Władysław Nowakowski (1916–1980) – konstruktor lotniczy

Przypisy